Platyischnopus är ett släkte av kräftdjur. Platyischnopus ingår i familjen Platyischnopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Platyischnopus